Маргарета Карлстедт (, полное имя Margareta Nilsdotter Carlstedt; род. 1934) — шведская художница и график.

Биография 

Родилась 7 июня 1934 года в Стокгольме.

Обучалась декоративной живописи в стокгольмском художественно-промышленном колледже Konstfack в 1951—1956 годах, после чего начала профессиональную деятельность. Член шведской Национальной организации художников (Konstnärernas riksorganisation)и её председатель в 1972—1974 годах.

Маргарета Карлстедт выполняет различные виды работ: роспись гобеленов, произведения на картоне, акриле, стекле и бетоне, а также монументальные произведения в виде фресок и витражей. Из эмалевых фарфоровых плиток создаёт произведения в общественных местах. Так работа на стокгольмской станции метро Mälarhöjden, выполненная в 1965 году, достигает длины 145 метров.

Выставляется в шведских городах. Некоторые из её работ представлен в Музее современного искусства в Стокгольме и в музее Skissernas museum в Лунде.

Литература 
 Svenska konstnärer, Biografisk handbok, Väbo förlag, 1987, sid 92. Libris 7765108.

Примечания

Ссылки 
 MARGARETA Nilsdotter CARLSTEDT 
 Margareta Nilsdotter Carlstedt

Художницы XX века
Художницы Швеции